Javier Fernández Teruelo (Oviedo, 1970) es un jurista español, especialista en Derecho Penal. Es Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo desde el 26 febrero de 2020.

Biografía 
Javier Fernández Teruelo nació en el concejo asturiano de Oviedo en el año 1970. Se licenció en Derecho en la Universidad de Oviedo y la Universidad de Pisa (Italia) en 2000 y se doctoró "cum laude" en Derecho por la Universidad de Oviedo.

Es, desde 1988, Magistrado suplente de la Audiencia Provincial de Asturias.

Ha sido director de diversos títulos de la Universidad de Oviedo como el Título Propio de Criminología y el Título de Compilance Penal Corporativo.

Es miembro de la Comisión Permanente de la Conferencia de Decanos y Decanas de Derecho de España desde 2020.

Actividad profesional 
Ha publicado más de 100 artículos doctrinales en revistas y libros colectivos, 7 monografías e impartido más de un centenar de conferencias en universidad españolas y extranjeras como la Universidad de Trento, la Universidad de Pavía, la Universidad de Milán o la Universidad Nacional Autónoma de México.

Ha dirigido 5 tesis doctorales y más de una decena de Cursos de Verano de la Universidad de Oviedo.

Reconocimientos 
Profesor Honorífico del Claustro Académico del Colegio de Profesores de Derecho penal de la Universidad Autónoma de México (UNAM) desde el  1 de septiembre de 2020.

Profesor Honorífico de la Universidad Autónoma del Perú desde el 23 de noviembre de 2020.

Premio de la Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada en reconocimiento a los trabajos realizados para proteger a las mujeres maltratadas de 20 de noviembre de 2017.

Referencias 

Alumnos de Derecho de la Universidad de Oviedo
Nacidos en Oviedo
Juristas de España del siglo XXI
Profesores de España